Грумман Ф-14 «Томкэт» (, рус. кот) — двухместный реактивный палубный истребитель-перехватчик/многоцелевой истребитель четвёртого поколения с крылом изменяемой стреловидности, производства Grumman Aircraft Engineering Corporation.

Разработан в начале 1970-х для замены в ВМС США истребителя F-4 «Фантом» II. На вооружении с 1974 года. Снят с вооружения ВМС США в 2006 и заменён на F/A-18E/F Super Hornet. Поставлялся на экспорт в Иран и состоит там на вооружении в настоящее время.

История разработки 
С самого начала работ над проектом F-14 задумывался, как самолёт, способный завоевать полное воздушное превосходство в непосредственной близости от авианесущих кораблей, с которых предполагалось использовать эти самолёты. В качестве дополнительной задачи он также должен был быть способен наносить удары по тактическим наземным и надводным целям. В январе 1969 года проект F-14 выиграл конкурс, объявленный ВМС США на новый самолёт, предполагавшийся на замену устаревающим McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Первый прототип поднялся в воздух 21 декабря 1970 года и за ним сразу последовала предсерийная партия из 11 самолётов. Летом 1972 года были завершены испытания F-14 на авианосцах. Промышленные поставки для флота начались в октябре того же года. «Томкэты» составляли эскадрильи истребителей-перехватчиков в составе авианосных групп.

F-14 был ориентирован, в первую очередь, на отражение ракетных ударов по корабельным группировкам. Основным элементом F-14 является система управления вооружением Hughes AN/AWG-9. По информации министерства обороны СССР, дальность обнаружения цели с ЭПР 3 м² составляла 160 км при одновременном сопровождении до 24-х целей. Диапазон работы БРЛС — 8-10 ГГц. Дальность обнаружения теплопеленгатором (телескоп) в ППС — 220 км, в ЗПС — 300 км. Для ближнего боя «Томкэт» располагает встроенной 20-мм автоматической пушкой General Electric M61A1 Vulcan с боекомплектом в 675 снарядов. Основу ракетного вооружения составляли четыре ракеты «воздух-воздух» AIM-54 или AIM-7, располагавшиеся на подфюзеляжных пилонах. F-14 был единственным самолётом, способным нести ракету «воздух-воздух» большой дальности AIM-54A Phoenix. Эта ракета, стоимостью 500 тыс. долларов, была способна поражать цели на расстоянии до 185 км, что давало F-14 возможность уничтожать большинство самолётов противника до того, как сам он появится у них на экране радара. (Лишь МиГ-31 имел на вооружении ракеты «воздух-воздух» Р-33 соизмеримой дальности пуска.) В дополнение к ним, на подкрыльевых пилонах могли располагаться ещё четыре ракеты AIM-9 Sidewinder. Кроме того, «Томкэт» был способен нести до 6 576 кг прочего ударного вооружения различного класса.

Работы над F-14A были омрачены потерей первого прототипа в декабре 1970 года, однако, несмотря на это, ВМС США были поставлены 478 машин и ещё 79 были проданы Ирану в 1976—1978 годах (модификация F-14A-GR). Но ненадёжность двигателя TF-30-P-412 продолжала преследовать самолёты. Двигатель, обладавший недостаточной для тяжёлого истребителя тягой, был, к тому же, склонен к помпажу на больших углах атаки и при резкой работе РУДом на сверхзвуковых скоростях. Улучшенная модификация двигателя 1977 года TF-30-P-414 положение не улучшила, так как и без того не сильно приёмистый двигатель стал ещё тяжелее.
TF-30 был виновен в потере 28 % самолётов.

Следующей должна была стать модель F-14B, оснащённая двигателями Pratt & Whitney F401-PW-400, но работы над ней были свёрнуты. Вместо этого, начиная с 1986 года, 38 самолётов, названные F-14A+, были переоснащены гораздо более мощными и надёжными двигателями General Electric F110-GE-400 (устанавливаемыми также на F-15 и F-16) и впоследствии и получили обозначение F-14B. Модификация F-14D отличалась от предыдущих:
 более мощным радаром Hughes AN/APG-71, — система могла сопровождать до 24-х целей и одновременно захватывать 6 из них и одновременно запускать по ним ракеты на различных высотах и дальностях,
 усовершенствованной авионикой и переоборудованной кабиной.
Всего было построено 37 самолётов этого типа, ещё 104 переоборудованы из ранее выпущенных F-14A и получили обозначение F-14D(R).

После того, как Конгресс США отменил закупку F-14 на 1991 бюджетный год, руководство Grumman обратилось к правительству США с просьбой разрешить экспорт самолётов за рубеж, но получила отказ. Кроме того данной моделью было проблематично заинтересовать потенциальных покупателей ввиду наличия более дешёвых F-15 и F-16.

Боевое применение 
F-14 был принят на вооружение ВМС США в сентябре 1974. Американские «Томкэты» участвовали в двух стычках с ливийской авиацией над заливом Сидра, сбив в 1981 году два Су-22 (см. первый инцидент в заливе Сидра), а в 1989 году — два МиГ-23 (см. второй инцидент в заливе Сидра).

В сентябре 1980 года американский F-14 сбил иранский истребитель «Фантом».

8 августа 1987 года иранский F-4E «Фантом» безуспешно выпустил ракету AIM-7 по американскому патрульному самолёту P-3C, в ответ американские «Томкэты» сопровождения выпустили две AIM-7, но обе ракеты также прошли мимо цели.

Во время Афганской войны F-14 ВВС Ирана перехватили советский разведчик Як-28, вторгшийся в иранское воздушное пространство, и продолжали преследовать его над территорией Афганистана.

F-14 приняли участие в операции «Буря в пустыне» (1991), где обеспечивали воздушное прикрытие американским бомбардировщикам и штурмовикам. Один «Томкэт» был сбит иракским ЗРК С-75.

В последующих конфликтах (операция «Умеренная сила» (1995), война против Югославии (1999), войны в Афганистане (2001) и Ираке) F-14 применялись для нанесения ударов по наземным целям.

Ирано-иракская война 

Иран был единственной страной, куда экспортировались F-14, — в 1974 году Ираном были заказаны 80 самолётов. Всего для ВВС Ирана были поставлены 77 самолётов, ещё два разбились во время испытаний в США и один передан в ВМФ США (с/н: 160299-160378 (3-863 — 3-892, 3-6001 — 3-6050)). Иранские F-14 заступили на службу в 1977 году, — к этому времени было обучены более 120 экипажей и почти столько же наземного персонала.

Несмотря на исламскую революцию 1979 года, в результате которой были прекращены все отношения с США, иранские «Томкэты» оставались боеспособными.

Через год иранские F-14 приняли участие в войне с Ираком и стали единственным истребителем 4-го поколения, активно участвовавшим в войне. Против наземных целей F-14 практически не использовались.

В 1980 году иранские F-14 сбили несколько иракских самолётов, потеряв в воздушных боях только 1 уничтоженный «Томкэт» и 3 серьёзно повреждённых.

В 1981 году иранский F-14 был сбит над островом Харк иранским же ЗРК HAWK. Зенитчики заявили, что им создавал помехи пролетающий неподалёку американский E-2A «Авакс» и им казалось, что они стреляют по иракскому МиГ-25. В этом же году эти зенитчики подбили ещё один «Томкэт». В 1984 этот же ЗРК сбил ещё один иранский «Томкэт». Всего зенитчики одного и того же иранского ЗРК претендуют на три сбитых и один повреждённый иранских «Томкэта».

В октябре 1981 года иранские F-14 впервые встретились в бою с иракскими истребителями Mirage F1. В ходе этих встреч были сбиты три «Миража». В свою очередь в ноябре иракские «Миражи» сбили три иранских «Томкэта».

F-14, по иранским заявлениям, успешно боролись с иракскими скоростными разведчиками МиГ-25. Только за первый год (1982) активного применения МиГ-25 иранцы заявляли о сбитии четырёх «МиГов». По данным Пьера Резокса, в ходе воздушных боёв F-14 с МиГ-25, 1 «Томкэт» был повреждён, также у него упомянуто сбитие «Томкэтами» трёх и повреждение одного МиГ-25, без указания какой либо информации о номерах, пилотах или модификациях самолётов.. По последним данным Тома Купера, F-14 за всю историю встреч во всех войнах с «двадцатьпятыми» смогли достоверно сбить лишь один единственный МиГ-25. Это произошло в июне 1983 года, — тогда иранскому F-14 удалось сбить безоружный для воздушных боёв иракский разведчик МиГ-25, пилотируемый командиром 84-й эскадрильи иракских ВВС полковником Абдуллой Фарадж Мохаммадом. Больше никаких подтверждённых сбитий МиГ-25 «Томкэты» не совершали. А вот единственный результативный воздушный бой против вооружённых перехватчиков МиГ-25 окончился неудачно для F-14. По информации Тома Купера, иранский F-14, сбитый 17 января 1987 года, был уничтожен ракетой Р-40 с иракского МиГ-25ПДС. Победу над «Томкэтом» одержал иракский пилот капитан Аднан Сайед.

Также F-14 эффективно боролись с иракскими ударными самолётами, — в частности, только в боях октября 1980 года «Томкэтами» было уничтожено от 1 до 11 иракских истребителей-бомбардировщиков МиГ-23БН. Согласно данным министерства обороны США, в 1983 году иракцы отправили в СССР обломки сбитого «Томкэта» и ракету AIM-54A.

11 августа 1984 F-14 встретились с новыми иракскими МиГ-23МЛ, в ходе боя «Томкэт» был сбит ракетой Р-60, иракцы заявили о сбитии трёх F-14.

Итоговые результаты в воздушных боях оказались довольно спорными. За всю войну Иран заявлял о 35-45 воздушных победах F-14. Иракскими офицерами а также данными из иракских источников подтверждаются только 8 воздушных побед иранских F-14. Некоторые западные исследователи считают, что иранское командование записало большое количество одержанных истребителями воздушных побед на счёт зенитчиков или же вообще не учло.

Послевоенное изучение некоторыми западными исследователями боевого применения иранских F-14 в говорит об иной статистике. По этим западным заявлениям данным иранские F-14 претендовали на 111 подтверждённых побед и 49 неподтверждённых.

В первые дни войны в боеспособном состоянии находились все 77 иранских «Томкэтов». В середине войны на параде участвовали 25 F-14A. К концу войны число боеготовых самолётов составляло 7—9. В среднем в ходе войны из-за нехватки запчастей 4—5 F-14 были в состоянии выполнять боевые задачи.

В конце войны Ирак заявлял об уничтожении более 70 «Томкэтов», то есть подавляющего большинства иранского парка «Томкэтов». По окончании войны иракцы перепроверили и снизили количество своих заявок до 11 сбитых F-14. После окончания войны у Ирана ещё оставалось 58 «Томкэтов».

Согласно книге Тома Купера и Фарзада Бишопа, опирающейся на иранские источники, по данным на 2004 год девять F-14 были потеряны в бою, 7 разбилось в инцидентах и, как минимум, 8 получили тяжёлые повреждения. По последним иранским данным, 11 F-14 было потеряны в бою, 7 разбились, 1 был неудачно угнан и 8 были тяжело повреждены, из 77 к концу войны в строю осталось 58.

За время войны имели место несколько случаев дезертирства иранских лётчиков. В 1986 году один F-14 был угнан в Ирак, но сбит иракскими МиГ-23МЛ в процессе перелёта. Есть информация, что один или более F-14A были доставлены в СССР в обмен на техническую помощь. К тому же, как минимум один экипаж «Томкэта» вместе с самолётом дезертировал непосредственно в «Страну советов». Иранцы категорически отрицали, что поставляли F-14 в СССР.

Асы F-14

Варианты 

YF-14A Прототипы и предсерийные самолёты. Построено 12 экземпляров.
F-14A Двухместный всепогодный истребитель-перехватчик для ВМС США. Позднее в состав вооружения были добавлены высокоточные боеприпасы. В ВМС США были поставлены 545 самолётов. Последние 102 самолёта были оснащены улучшенными двигателями TF30-P-414A.

В Иран планировалось отправить 80 самолётов, однако было поставлено только 79; 80-й иранский самолёт остался в ВМС США.

F-14AM Модернизация Ираном имеющихся на вооружении самолётов. Выполнен капитальный ремонт планера с продлением ресурса, заменено некоторое количество оборудования.
F-14A+ или F-14B Улучшенная версия самолёта F-14A с двигателями GE F110-400. Большая часть оборудования, в том числе радар AWG-9, оставлена без изменений. A+ получил отдельный от дисплея HSD прибор системы предупреждения об облучении в кабине пилота. Позднее получил обозначение F-14B. Всего было построено 38 самолётов F-14B, ещё 48 были переоборудованы из варианта F-14A. В конце 90-х годов у 67 F-14B был продлён ресурс планера и улучшено бортовое оборудование, в частности новый ИЛС SPARROWHAWK. Модифицированные самолёты получили обозначение F-14B Upgrade.

F-14D Super Tomcat Последняя модификация F-14 с двигателями GE F110-400. Аналоговое бортовое оборудование было заменено на цифровое, также был установлен новый радар APG-71. Было построено 37 самолётов модификации F-14D, ещё 18 были переоборудованы из варианта F-14A.

Тактико-технические характеристики (F-14D Super Tomcat)

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека (пилот и оператор вооружения)
 Длина: 19,1 м
 Размах крыла:
 в сложенном положении: 11,65 м
 в развёрнутом положении: 19,45 м
 стреловидность по передней кромке в полёте: 20° — 68°, на стоянке 75°
 Высота: 4,88 м
 Площадь крыла: 54,5 м²
 Профиль крыла: NACA 64A209.65 mod корень крыла, 64A208.91 mod законцовка крыла
 Масса пустого: 18191 кг
 Масса снаряжённого: 26632 кг
 Максимальная взлётная масса: 33720 кг
 Двигатель: 2× двухконтурных турбореактивных с форсажной камерой General Electric F110-GE-400
 максимальная тяга: 61,4 кН
 тяга на форсаже: 124,7 кН

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 2485 км/ч (M=2) (на высоте)
 Боевой радиус: 926 км
 Перегоночная дальность: 2960 км
 Практический потолок: 16150 м
 Скороподъёмность: 229 м/с
 Нагрузка на крыло: 553,9 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,91

Вооружение 
 Пушечное: 1 шестиствольная пушка M61A-1 Vulcan калибра 20 мм, 675 снарядов
 Боевая нагрузка: 6576 кг различного вооружения:
 Ракеты «воздух-воздух»: AIM-54 Phoenix, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder (Ракеты AIM-120 AMRAAM прошли испытания на F-14D, но так и не были введены в состав вооружения Томкетов из-за значительной стоимости доработки бортов состоящих на вооружении)
 Бомбовое вооружение: GBU-10, GBU-12, GBU-16, GBU-24, GBU-24E Paveway I/II/III LGB, GBU-31, GBU-38 JDAM, Mk-20 Rockeye II, Mk-82, Mk-83 и Mk-84
 Варианты вооружения:
 2× AIM-9 + 6× AIM-54
 2× AIM-9 + 2× AIM-54 + 4× AIM-7
 2× AIM-9 + 4× AIM-54 + 2× AIM-7
 2× AIM-9 + 6× AIM-7
 4× AIM-9 + 4× AIM-54
 4× AIM-9 + 4× AIM-7
На подфюзеляжном пилоне в ущерб ракете воздух-воздух возможна подвеска разведывательного контейнера TARPS а на подкрыльевой пилон — LANTIRN.

Аварии и катастрофы 
За время эксплуатации F-14 Tomcat в ВМС США в инцидентах было потеряно не менее 166 самолётов.
 20 июня 1973 года — ракета AIM-7, запущенная американским F-14, пробила топливные баки носителя. Самолёт разбился.
 30 апреля 1977 года — иранский F-14 разбился во время испытательного полёта на территории США. Пилоты катапультировались.
 14 ноября 1977 года — иранский F-14 разбился во время испытательного полёта на территории США. Пилоты катапультировались.
 6 апреля 1991 года — разбился иранский F-14. Пилоты погибли.
 21 июня 2004 года — иранский F-14 разбился во время тренировочного полёта. Пилоты погибли.
 26 января 2012 года — иранский F-14 упал и взорвался на побережье Персидского залива. Пилоты погибли.

Снятие с вооружения 

Первоначально окончание эксплуатации F-14 было запланировано на 2008 год, но успешное введение в строй истребителей F/A-18E/F Super Hornet позволило сделать это раньше установленного срока.

F-14 официально снят с вооружения ВМС США 22 сентября 2006 года, последний полёт эскадрильи VF-31 и VF-213, оснащённые F-14D, совершили 10 марта того же года, а все самолёты моделей A и B были выведены в резерв ещё раньше.

Дополнительные факты 
 На F-14 летала Кара Халтгрин, первая в истории ВМС США женщина, получившая квалификацию лётчика-истребителя. Она погибла в авиакатастрофе 25 октября 1994 года.
 Самый результативный пилот F-14 — иранский ас Джалил Занди (1951—2001), сбивший 11 самолётов противника, в том числе неподтверждённых, среди которых 4 Миг-23, 2 Су-22, 2 Миг-21, и 3 Mirage F1 во время Ирано-Иракской войны, погибший в результате автокатастрофы в 2001 году.
 О пилотах F-14 был снят художественный фильм Top Gun c Томом Крузом в главной роли. Исполнивший главную роль F-14 Tomcat (S/N 160694) находится в музее-авианосце USS Lexington в Техасе.
 В 2022 году, состоялась премьера сиквела, художественного фильма «Топ Ган: Мэверик» где главную роль исполнил Том Круз.
В финальной части ленты, главный герой картины Мэверик (Том Круз)
И исполнитель роли второго плана Рустер (Майлз Теллер)
с разрушенной вражеской авиабазы угоняют боевой самолёт F-14 Tomcat. Позже, самолёт с героями на борту совершит аварийную посадку на американском авианосце, дрейфующем в водах Тихого океана.
 F-14 появляется в фильмах «Последний Отсчёт», «Астероид», «Месть», «Свобода удара», «Турбулентность», «Приказано уничтожить».
 Документальные фильмы — «Speed and Angels», «Знаменитые Самолёты — F-14 Tomcat»

«Томкэт» в компьютерных играх 
В начале 90-х благодаря кинофильму Терминатор 2, обрел популярность аркадный автомат «Afterburner от Sega», где Джон Коннор управлял F-14.

Наиболее детально проработанный симулятор F-14 на сегодняшний день это модуль для игры Digital Combat Simulator от компании Heatblur который позволяет «летать» как за пилота так и за оператора вооружения, в том числе и вдвоём с другом на одном самолёте.
Также есть дополнение под названием «F-14x» от компании Aerosoft для симуляторов MSFX и Prepar 3D. 
Ещё F-14 можно «полетать» в таких играх как Fleet Defender (самым продвинутом симуляторе 1994 года от компании Microprose) , Strike Fighters 2 North Atlantic, War Thunder, U. S. Navy Fighters и Jane’s Fighters Anthology, Серии Jetfighter и аркадных сериях H.A.W.X., Top Gun и Ace Combat, 
также «Томкэт» доступен на консолях в играх Over G Fighters и AeroElite Combat Academy, игре Afterburner на приставке Sega Mega Drive и Turn and Burn на приставке Super Nintendo, ещё F-14 посвящена игра в жанре воздушный тир Tomcat Alley на приставке Sega CD.

Также F-14 использовался, как прототип космического корабля «Нормандия СР-1» в игре Mass Effect.

Представлен как истребитель-перехватчик в игре Wargame: Red Dragon на стороне синего блока.

В июне 2022 года был представлен в игре «War Thunder» в обновлении «Danger Zone»

См. также 
 проект палубного истребителя-перехватчика

Примечания

Литература 
 Ю. Алексеев. Американский палубный истребитель F-14A «Томкэт» // «Зарубежное военное обозрение», № 8, 1982. стр.72-74
 Ю. Алексеев. Палубный истребитель F-14 «Томкэт» // «Зарубежное военное обозрение», № 3, 1992. стр.75-82

Ссылки 

 Официальная информация на сайте ВМС США 
 Ассоциация F-14

Самолёты Grumman
Самолёты палубного базирования
Самолёты ирано-иракской войны
Самолёты с изменяемой стреловидностью крыла
Реактивные истребители США
Появились в 1974 году в США